Agykontroll, José Silva munkásságán alapuló stresszkezelő, elmefejlesztő és relaxációs módszer
Agy-kontroll, 2006-ban bemutatott amerikai televíziós sorozat
Agykontroll, Stephen King 2016-ban megjelent regénye